Metepec – település Mexikó Hidalgo államában
Metepec – község Mexikó Hidalgo államában
Metepec – település Mexikó México államában
Metepec – község Mexikó México államában
Metepec – település Mexikó Morelos államában, Ocuituco községben